Il singolare dell'U.S. Men's Clay Court Championships 1993 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Horacio de la Peña ha battuto in finale Jaime Yzaga 3-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie

  MaliVai Washington (primo turno)
  Todd Martin (semifinali)
  Jaime Yzaga (finale)
  Jeff Tarango (primo turno)

 Horst Skoff (primo turno) 
 Derrick Rostagno (quarti) 
 Jacco Eltingh (quarti) 
 Gilbert Schaller (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

U.S. Men's Clay Court Championships 1993
ATP Tour 1993